|-
| 180901 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180902 - || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180903 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180904 - || || 14 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180905 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180906 - || || 18 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180907 - || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180908 - || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180909 - || || 30 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 180910 - || || 31 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 180911 - || || 30 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180912 - || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180913 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180914 - || || 2 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180915 - || || 2 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180916 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180917 - || || 2 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180918 - || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180919 - || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180920 - || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180921 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180922 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180923 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180924 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180925 - || || 3 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180926 - || || 11 de juny de 2005 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 180927 - || || 7 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180928 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180929 - || || 9 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180930 - || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180931 - || || 12 de juny de 2005 || 7300 Observatory || 7300
|-
| 180932 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180933 - || || 9 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180934 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180935 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180936 - || || 14 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180937 - || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180938 - || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180939 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180940 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180941 - || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180942 - || || 20 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180943 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180944 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180945 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180946 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180947 - || || 27 de juny de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 180948 - || || 28 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180949 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180950 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180951 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180952 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180953 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180954 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180955 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180956 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180957 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180958 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180959 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180960 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180961 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180962 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180963 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180964 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180965 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180966 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180967 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180968 - || || 30 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180969 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180970 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180971 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180972 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180973 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180974 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180975 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180976 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180977 - || || 4 de juliol de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 180978 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180979 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180980 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180981 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180982 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180983 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180984 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180985 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180986 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180987 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180988 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180989 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180990 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180991 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180992 - || || 4 de juliol de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180993 - || || 2 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 180994 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180995 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180996 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180997 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180998 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180999 - || || 6 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 181000 - || || 6 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
|}

0